El Torneig d'Atlanta 2011, oficialment conegut com a Atlanta Tennis Championships 2011, és una competició tennística jugada sobre pista dura que està inclosa dins de les sèries 250 de l'ATP. La 24a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 24 de juliol de 2011 al Racquet Club of the South d'Atlanta, Geòrgia, Estats Units.

El tennista local Mardy Fish va defensar amb èxit el títol aconseguit en la repetició de la final de l'any anterior.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial 
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2011
ATP World Tour 2011